Кароль Элен Мерль (, род. 24 января 1964 года, Барселоннет) — французская горнолыжница, призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, победительница этапов Кубка мира. Наиболее успешно выступала в гигантском слаломе и супергиганте.

В Кубке мира Мерль дебютировала 22 декабря 1981 года, в январе 1988 года одержала свою первую в карьере победу на этапе Кубка мира, в гигантском слаломе. Всего имеет на своём счету 22 победы на этапах Кубка мира (лучший результат для французских горнолыжников за всю историю), 12 в супергиганте и 10 в гигантском слаломе. Лучшим достижением в общем зачёте Кубка мира, является для Мерль 2-е место в сезоне 1991/92, тогда она набрав 1211 баллов, лишь на 51 бал отстала от победительницы общего зачёта австрийки Петры Кронбергер. Неоднократно завоёвывала малые Хрустальные Глобусы, четырежды в зачёте супергиганта (в сезонах 1988/89, 1989/90, 1990/91 и 1991/92), и дважды в зачёте гигантского слалома (в сезонах 1991/92 и 1992/93).

На Олимпийских играх 1984 года в Сараево была 11-ой в гигантском слаломе и 16-ой в слаломе.

На Олимпийских играх 1988 года в Калгари заняла 9-е место в гигантском слаломе, 12-е место в супергиганте и 12-е место в скоростном спуске, кроме того стартовала в комбинации, но была дисквалифицирована в первой слаломной попытке.

На Олимпийских играх 1992 года в Альбервиле завоевала серебряную медаль в супергиганте, 0,41 секунды проиграв чемпионке, итальянке Деборе Компаньони, и 0,56 секунды выиграв у занявшей третье место немки Кати Зайцингер. Кроме этого стала 6-ой в гигантском слаломе и 13-ой в скоростном спуске.

На Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере заняла 5-е место в гигантском слаломе и 19-е место в супергиганте.

За свою карьеру участвовала в четырёх чемпионатах мира, на чемпионате мира 1993 года стала чемпионкой в гигантском слаломе, кроме того дважды завоёвывала серебро, в гигантском слаломе в 1989 году и в супергиганте в 1991.

Завершила спортивную карьеру в 1994 году, в дальнейшем занималась бизнесом.

Победы на этапах Кубка мира (22)

Ссылки 
 
 

Родившиеся в департаменте Альпы Верхнего Прованса
Горнолыжники Франции
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту